Het Spaanse woord voor 4 (getal)
Cuatro (snaarinstrument)
Cuatro (televisiezender)